Nicolás Jarry era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Camilo Ugo Carabelli ha sconfitto Thiago Agustín Tirante con il punteggio di 6-2, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)
  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
  Camilo Ugo Carabelli (campione)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

  Facundo Mena (quarti di finale) 
  Renzo Olivo (quarti di finale) 
  Thiago Agustín Tirante (finale) 
  Gastão Elias (quarti di finale)

Qualificati 

  Eduardo Ribeiro (primo turno)
  Juan Bautista Otegui (secondo turno)
  Juan Sebastián Gómez (primo turno)

  Tomás Farjat (primo turno) 
  Ignacio Carou (primo turno) 
  Jorge Panta (secondo turno)

Lucky loser 

  Alejandro Hoyos (secondo turno)

Wildcard 

  Gianluca Ballotta (primo turno)
  Gonzalo Bueno (semifinale)

  Ignacio Buse (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Lima Challenger 2022